Succes se poate referi la:

 Succes (companie), lanț de magazine din România
 Succes (revistă), revistă financiară din România